Frozen Assets – film del 1992 diretto da George Trumbull Miller
Frozen Assets – romanzo umoristico di P. G. Wodehouse pubblicato nel 1964
Frozen Assets – Telefilm della serie Hawaii Squadra Cinque Zero (decima stagione)